Die Panamerika-Meisterschaften im Straßenradsport 2022 wurden vom 12. bis 15. März durch den Panamerikanischen Radsportverband (COPACI) in der argentinischen Provinzhauptstadt San Juan ausgetragen, die im internationalen Radsportkalender auch durch die Vuelta a San Juan bekannt ist. San Juan war bereits im Vorjahr als Austragungsort dieser Meisterschaften vorgesehen gewesen, musste aber aufgrund der Covid-19-Pandemie darauf verzichten. Im Rahmen der Meisterschaften fand auch der Verbandskongress zum 100-jährigen Bestehen der COPACI statt.

Beteiligung 

23 Mitgliedsverbände der COPACI meldeten ihre Teilnahme an, von denen letztlich 22 an den Start gingen, und zwar Anguilla, Argentinien, Barbados, Bolivien, Brasilien, Cayman Islands, Chile, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Grenada, Guatemala, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St. Vincent, Uruguay und Venezuela. Zum Stellenwert der Meisterschaften ist zu berücksichtigen, dass sie zeitgleich mit hochrangigen Profi-Rennen wie dem Giro d’Italia oder der Itzulia Women stattfinden, bei denen etliche der besten Fahrer des Kontinents engagiert waren.

Ablauf 

 12. Mai: Einzelzeitfahren Frauen Elite, Männer U23, Männer Elite
 14. Mai: Straßenrennen Männer U23
 15. Mai: Straßenrennen Frauen Elite und Männer Elite

Die Einzelzeitfahren fanden rund um die Talsperre Punta Negra statt. Die Straßenrennen begannen und endeten im Autodromo El Villicum und führten auf mehreren Runden entweder durch San Juan (Frauen Elite) bzw. zur Talsperre (Männer Elite/U23).

Ergebnisse

Männer 

Straßenrennen: Das Rennen über 176 km wurde von 80 Fahrern bestritten, von denen 71 das Ziel erreichten. Es bildete sich frühzeitig eine Ausreißergruppe von neun Mann, in der die stärksten Mannschaften alle vertreten waren, und die letztlich den Sieger ermittelte. Der aus San Juan stammende Emiliano Contreras wusste seinen Heimvorteil zu nutzen und gewann den Sprint.

Einzelzeitfahren: Die Entfernung betrug 46,6 km; es gingen nur 15 der 22 ursprünglich gemeldeten Teilnehmer an den Start.

Frauen 

Straßenrennen: 55 Fahrerinnen beteiligten sich an dem 80 km langen Rennen. Arlenis Sierra aus Kuba gewann den Sprint des Hauptfelds und damit zum vierten Mal den Titel der Panamerika-Meisterin.

Einzelzeitfahren: 18 der 20 gemeldeten Teilnehmerinnen gingen an den Start der 18,8 km langen Strecke.

Männer U23 

Straßenrennen: 51 Fahrer gingen an den Start der 144 km langen Strecke, ein gemeldeter Teilnehmer aus Dominica trat letztlich nicht an. Nachdem alle Ausreißversuche im Laufe des Rennens kontrolliert wurden, kam es zum Sprint einer größeren Gruppe, in der sich der Kolumbianer Nicolás Gomez durchsetzte.

Einzelzeitfahren: Die Streckenlänge betrug 31,6 km, 15 der 18 gemeldeten Teilnehmer gingen tatsächlich an den Start.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Webseite mit Resultaten
 Ergebnisse in der UCI-Datenbank

Einzelnachweise 

2022
Radsportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Argentinien
Radsport (Argentinien)